Ocotepec (Chiapas), une municipalité mexicaine,
 Ocotepec (Morelos), une localité mexicaine,